Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2018 года прошли 14 марта. В соревнованиях приняли участие 52 спортсменки из 16 стран. Соревнования проводились в трёх классах: сидя, стоя, с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный центр «Альпензия».

Медалисты

Результаты

Сидя 
Соревнования начались в 13:20 по местному времени (UTC+9).

Квалификация

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Стоя 
Соревнования начались в 13:48 по местному времени (UTC+9).

Квалификация

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

С нарушением зрения 
Соревнования начались в 14:16 по местному времени (UTC+9).

Квалификация

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Паралимпийских игр (сидя)
 Результаты на официальном сайте зимних Паралимпийских игр (стоя)
 Результаты на официальном сайте зимних Паралимпийских игр (с нарушением зрения)